Akinnaq bezeichnet:
 Akinnaq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Akinnaq (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Akinnaq (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Akinnaq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Akinnaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland